Alexandru Papacostea (n. 1884, Muloviște, Macedonia – d. 1925) a fost un  jurist, economist și politolog român, de origine aromână. 

Fratele lui Cezar Papacostea, a fost membru al Partidului Conservator și secretar politic al lui Alexandru Marghiloman.

A fost un respectabil profesor universitar la Facultatea din București.

Alexandru Papacostea este descendentul unei familii de intelectuali. 

Tatăl său, Goga Papacostea,  este cel care a înființat prima școală românească în Macedonia. A avut șase copii: juristul, economistul și politologul Alexandru Papacostea, scriitorul și traducătorul Cezar Papacostea, membru corespondent al Academiei Române, profesorul Victor Papacostea și juristul Petru G. Papacostea, jurist și secretarul generalului Averescu, precum și două fiice. Profesor universitar la Cernăuți, Iași - economie politică și București.  

Petre G. Papacostea a fost deputat, secretar al mareșalului Alexandru Averescu și membru marcant al Partidului Poporului.  

Lucrări de drept constituțional comparat și de istorie a doctrinelor economice și politice.

Singura sa carte, România politică: doctrină, idei, figuri 1907-1925 (1925) a apărut post-mortem sub coordonarea lui Ștefan Zeletin.
Nașteri în 1884
Decese în 1925
Aromâni
Juriști români
Politologi români
Economiști români